Ernie est un terme pouvant désigner :
 Ernie, prénom masculin ;
 Ernie, ancien nom du comic strip américain Piranha Club.